Бретеј може да се односи на:

 Бретеј (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Бретеј (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Бретеј (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза